David Sloan peut désigner :
 David Sloan (1941-2016), footballeur nord-irlandais ;
 David Sloan (1949-), homme politique canadien.

Voir aussi